Лужниковский сельский округ

Московская область 

 Лужниковский сельский округ Ступинского района (1994—2006)

Тверская область 

 Лужниковский сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005 года)